

Patronyme 

 La famille Huxley
 Thomas Henry Huxley (1825-1895), biologiste britannique, partisan de Darwin et inventeur du terme agnosticisme
 Leonard Huxley (1860-1933), écrivain et éditeur britannique, fils du précédent
 Sir Julian Sorell Huxley (1887-1975), biologiste britannique, fils de Leonard
 Aldous Huxley (1894-1963), écrivain britannique, fils de Leonard
 Elspeth Huxley, née Elspeth Grant (1907-1997), écrivaine et essayiste, épouse d'un cousin d'Aldous Huxley.
 Sir Andrew Fielding Huxley (1917-2012), physiologiste et biophysicien britannique, fils de Leonard
 Selma Huxley (1927-2020), historienne et géographe
 Juliette Huxley (1896-1994), autrice et sculptrice

 Autres porteurs du nom :
 Chris Huxley (1987- ), joueur professionnel américain de hockey sur glace
 Hugh Huxley (1924-2013), biologiste britannique 
 Julian Huxley, joueur de rugby australien
 , physicien australien
  (1940-2013), bassiste britannique (The Dave Clark Five)

Toponyme 

 Huxley, un hameau du comté de Kneehill situé dans la province canadienne d'Alberta ;
 Huxley, une petite localité d'environ  du comté de Story dans l'Iowa, aux États-Unis ;
 Huxley, une ville du comté de Shelby, au Texas, aux États-Unis ;
 le mont Huxley en Tasmanie se situe dans la chaine montagneuse de la côte occidentale ;
 la rivière Huxley, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Huxley, village anglais situé dans le Cheshire au Royaume-Uni.

Autres 
 Huxley est le nom d'un jeu vidéo en ligne édité par Webzen
 Huxley Building est l'un des bâtiments principaux de l'Imperial College à Londres.

Patronyme anglais